Евгения Захарова: Захарова, Евгения Николаевна (род. 1987) — российская футболистка.
 Захарова, Евгения Сергеевна (род. 1994) — российская конькобежка, чемпионка Европы и России.